Рио Чико има више значења:

 Рио Чико (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рио Чико (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рио Чико (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Рио Чико (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Рио Чико (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Рио Чико (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Рио Чико (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Рио Чико, Реал де Остимури (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику